Termin ''GNTI ima više značenja.

 A-1,3-manozil-glikoprotein 2-b-N-acetilglukozaminiltransferaza, enzim
 5'-Guanidinonaltrindol